Garbage (englisch: Abfall) bezeichnet:
 Garbage, amerikanisch-schottische Rockband
 Garbage (Album), das Debütalbum der gleichnamigen Band aus dem Jahr 1995
 Garbage (Autechre-EP), eine EP des IDM-Duos Autechre aus dem Jahr 1995

Siehe auch:
 Garbage Collection, in der Informatik die Minimierung des Speicheranspruches eines Prozesses
 Garbage In, Garbage Out, in der Informatik eine scherzhafte Phrase